Lanier ou Lannier peut faire référence à :

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bob Lanier (1948-2022), joueur américain de basket-ball ;
 Edmond Lanier (1906-1974), industriel et homme d'affaires français ;
 Emilia Lanier (1569-1645), poétesse anglaise ;
 Jaron Lanier (1960-), compositeur et essayiste américain ; 
 Jean Lanier (1913-1999), acteur et violoniste français ;
 Jean-Alfred de Lanier (1855-1939), homme politique belge ;
 Lucien Lanier (1919-2015), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Nicholas Lanier (1588-1666), compositeur, chanteur, luthiste et peintre anglais ;
 Sidney Lanier (1842–1881), poète et musicien américain ;
 Susan Lanier (1947-), actrice et photographe américaine ;
 Virginia Lanier (1930-2003), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Willie Lanier (1945-), joueur américain de football américain ;

Toponymie
 Le comté de Lanier est un comté de Géorgie, aux États-Unis ;
 Le pont Sidney-Lanier est un pont routier américain à Brunswick, en Géorgie ;

Zoologie
 Le Faucon lanier (Falco biarmicus) est une espèce de rapaces diurnes appartenant à la famille des Falconidae.

Divers 
 Pierre Lannier est une marque d’horlogerie française.

Homonymie
Homonymie de patronyme